Долење може бити:

 Долење (Ајдовшчина), насељено место у Општини Ајдовшчина, Република Словенија,
 Долење (Домжале), насељено место у Општини Домжале, Република Словенија,
 Долење (Сежана), насељено место у Општини Сежана, Република Словенија,